Název Záhorský potok má více vodních toků:

 Záhorský potok (přítok Hornádu) – pravostranný přítok Hornádu na Slovensku v okresech Gelnica a Spišská Nová Ves
 Záhorský potok (přítok Krtíše) – pravostranný přítok Krtíše na Slovensku v okrese Veľký Krtíš
 Záhorský potok (přítok Moravy) – levostranný přítok Moravy na Slovensku v okrese Malacky
 Záhorský potok (přítok Osturnianskeho potoka) – pravostranný přítok Osturnianskeho potoka na Slovensku v okrese Kežmarok a v Polsku v Malopolském vojvodství
 Záhorský potok (přítok Rokytenky) – levostranný přítok Rokytenky v okrese Ústí nad Orlicí